Odensvi församling kan syfta på:

 en församling i Linköpings stift (Västerviks kommun), se: Odensvi församling, Linköpings stift
 en före detta församling i Västerås stift (Köpings kommun), se: Odensvi församling, Västerås stift